Бодіньєку́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на схід від Парижа, 85 км на південний захід від Меца, 32 км на південний схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2019 року Бодіньєкур і Деманж-оз-О було об'єднано в новий муніципалітет Деманж-Бодіньєкур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бодіньєкур на сайті французького Національного інституту географії
 Бодіньєкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бодіньєкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мез